Bonplandia (tàxon), gènere de plantes fanerògames 
 Bonplandia (Corrientes), revista argentina editada des de l'any 1960 
 Bonplandia (Hannover), revista alemanya en els anys 1853-1862